Signor Nessuno (o Mister Nessuno) è un sostantivo di uso comune che viene usato per indicare una persona anonima o senza qualità.
Autobiografia del Signor Nessuno  – libro di Laura Sambi.
Signor Nessuno  – fumetto di  Jeff Lemire.
Il signor Nessuno  – libro di Joanna Concejo.
Mr. Nobody  – film di Jaco Van Dormael
Mr. Nessuno -album musicale del rapper italiano Claver Gold

.